Фёдор Фили́ппович Королёв:
 Королёв, Фёдор Филиппович (1924—1980) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Фёдор Филиппович (1898—1971) — советский педагог, действительный член АПН СССР.